Poladlı  – centro abitato del distretto di Ağcabədi, in Azerbaigian
 Poladlı  – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Poladlı  – centro abitato del distretto di Gədəbəy, in Azerbaigian
 Poladlı  – centro abitato del distretto di Qobustan, in Azerbaigian
 Poladlı  – centro abitato del distretto di Qubadlı, in Azerbaigian
 Poladlı  – centro abitato del distretto di Tərtər, in Azerbaigian